Натуральне число 2037
 2037 рік до нашої ери
 2037 рік нашої ери